Utassy Károly (1814–1884) magyar szabadságharcos
Utassy Károly (1831–?) magyar és amerikai szabadságharcos